United Services Automobile Association, grup financer amb base a Texas.
 United States Air Hockey Association, organització reguladora de la normativa del hoquei d'aire.